Brett Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Brett Hill (Paris, Oxford County, Maine), bei Paris
 Brett Hill (Otisfield, Oxford County, Maine), bei Otisfield

Brett Hill ist der Name folgender Personen:

 Brett Hill (Schwimmer) (1944–2002), australischer Schwimmer